Олег Миха́йлович Ра́пов (, Рыбинск — , Москва) — советский и российский историк. Доктор исторических наук, профессор. Действительный член Российской академии естественных наук (1996). Сын писателя Михаила Александровича Рапова.

Научная деятельность 
В 1963 году окончил Исторический факультет МГУ. Доктор исторических наук (1990); с 1992 года — профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета.

Член Русского исторического общества и Всероссийской ассоциации медиевистов и историков раннего Нового времени, член-корреспондент Международной славянской академии.

Область научных исследований: политическая и социально-экономическая история Руси IX—XIII веков.

Тема докторской диссертации — «Русская церковь в IX — первой трети XII вв. Принятие христианства».

Автор более 70 научных публикаций. Придерживался антинорманизма, во многих работах критиковал норманскую теорию происхождения варягов и Рюрика.

Основные публикации

Монографии 
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)

Учебные пособия 
 Арапов Д. Ю., Новосельцев А. П., Рапов О. М. Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. — М.: Высшая школа, 1985. — Вып. 1. Древнейшие народы и государства на территории СССР. — 303 с.

Словари 
 Вдовина Л. Н., Рапов О. М., Терещенко Ю. Я. и др. История России в лицах с древности до наших дней: Биографический словарь. — М.: Русское слово, 1997. — 542 с.
 Рапов О. М. и др. Большая Советская Энциклопедия / Изд. 3-е. — М.: Советская энциклопедия, 1974—1975. — Т. 15—20 (Статьи: Мал, Молога, Мстислав Владимирович Великий, Мстислав Владимирович Храбрый, Мстислав Мстиславич Удалой, Огнищанин, Олег Вещий, Олег Святославич, Ольга, Остромир, Отрок, Пересвет, Печенеги, Поляне, Половцы, Полюдье).

Статьи 
 Борисов Н. С., Горский А. Д., Рапов О. М. Профессору Московского университета Борису Александровичу Рыбакову — 80 лет // Вестник Московского университета. Серия 8. История. — 1988. — № 4. — С. 93.
 Борисов Н. С., Рапов О. М. К 90-летию Бориса Александровича Рыбакова // Вестник Московского университета. Серия 8. История. — 1998. — № 3. — С. 3—7.
 Рапов О. М. Была ли «вервь» Русской Правды патронимией // Советская этнография. — 1969. — № 3. — С. 106—117.
 Рапов О. М. Были ли норманистами создатели «Повести временных лет» // Сборник Русского исторического общества. — М.: Русская панорама, 1999. — Т. 1 (149). — С. 110—119.
 Рапов О. М. Василий Никитич Татищев (1686—1750) // Сборник Русского исторического общества. — М.: Русская панорама, 2000. — Т. 3 (151). — С. 199—200.
 Рапов О. М. В каком столетии и тысячелетии мы живем? (Когда родился Иисус Христос?) // Сборник Русского исторического общества. — М.: Русская панорама, 2000. — Т. 3 (151). — С. 252—259.
 Рапов О. М. До питання про хрещення жителів Новгорода // Український історичний журнал. — 1987. — № 9. — С. 91—96.
 Рапов О. М. Ещё раз о датировке взятия Корсуня князем Владимиром // Византийский временник. — 1988. — Т. 49 (74). — С. 190—194.
 Рапов О. М. Знаки Рюриковичей и символ сокола // Советская археология. — 1968. — № 3. — С. 62—69. (переизд.: Сборник Русского исторического общества. — М.: Русская панорама, 2003. — Т. 8 (156). — С. 128—135.)
 Рапов О. М. К вопросу о боярском землевладении на Руси в XII—XIII вв. // Польша и Русь. — М.: Наука, 1974. — С. 190—207.
 Рапов О. М. К вопросу о земельной ренте в Древней Руси в домонгольский период // Вестник Московского университета. Серия 8. История. — 1968. — № 1. — С. 52—65.
 Рапов О. М. Когда родился Великий Киевский князь Святослав Игоревич // Вестник Московского университета. Серия 8. История. — 1993. — № 4. — С. 52—60.
 Рапов О. М. Кто создал русскую азбуку? // Родина. — 1994. — № 9. — С. 26—33.
 Рапов О. М. Владимир Иванович Лебедев — профессор Московского университета: (К 100-летию со дня рождения) // Вестник Московского университета. Серия 8. История. — 1995. — № 5. — С. 43—46.
 Рапов О. М. Москва родилась в понедельник: Кто и когда основал столицу? // Родина. — 1997. — № 8. — С. 30—35.
 Рапов О. М. Обвиняются в убийстве? // Родина. — 1994. — № 5. — С. 69.
 Рапов О. М. О времени и обстоятельствах крещения населения Новгорода Великого // Вестник Московского университета. Серия 8. История. — 1988. — № 3. — С. 51—65.
 Рапов О. М. О дате принятия христианства князем Владимиром и киевлянами // Вопросы истории. — 1984. — № 6. — С. 34—47.
 Рапов О. М. О датировке народных восстаний на Руси XI в. в Повести временных лет // История СССР. — 1979. — № 2. — С. 137—150.
 Рапов О. М. О некоторых причинах крещения Руси // Вестник Московского университета. Серия 8. История. — 1976. — № 4. — С. 55—70.
 Рапов О. М. Официальное крещение Руси в конце X в. // Введение христианства на Руси. — М.: Мысль, 1987. — С. 92—123.
 Рапов О. М. «Полюбя же вельми место то, заложил град» (К вопросу о времени основания Москвы) // Вестник Московского университета. Серия 8. История. — 1997. — № 5. — С. 3—18.
 Рапов О. М. Русские города и монгольское нашествие // Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. — М.: Московский государственный университет, 1983. — С. 77—89.
 Рапов О. М. Рыбаков Борис Александрович (к 60-летию со дня рождения) // Вестник Московского университета. Серия 8. История. — 1968. — № 4. — С. 90.
 Рапов О. М., Ткаченко Н. Г. Документы о взаимоотношениях папской курии с великим киевским князем Изяславом Ярославичем и польским князем Болеславом III Смелым в 1075 г. // Вестник Московского университета. Серия 8. История. — 1975. — № 5. — С. 83—91.
 Рапов О. М., Ткаченко Н. Г. Русские известия Титмара Мерзебургского [X-XI вв.] // // Вестник Московского университета. Серия 8. История. — 1980. — № 3. — С. 57—67.
 Rapow O. M. O przyczynach przyjecia chrześcijaństwa przez Ruś // Euhemer. — 1979. — № 3. — S. 25—37.

Примечания

Ссылки 
 Олег Рапов в библиотеке Якова Кротова.
 Рапов О. М. Официальное крещение князя Владимира Святославича и киевлян Из книги «Русская Церковь в IX — первой трети XII в. Принятие христианства» (М., 1988).

Историки СССР
Историки России
Историки церкви
Медиевисты России
Преподаватели исторического факультета МГУ
Антинорманисты
Похороненные на Хованском кладбище
Медиевисты СССР
Члены РАЕН